heliograf – przyrząd astronomiczny
 heliograf – przyrząd meteorologiczny